

Mononyme 
Renaud peut désigner :
 Renaud (mort en 1081), un prélat français ;
 Renaud (1952-), auteur-compositeur-interprète français.

Pseudonyme 

 Line Renaud (1928-), de son vrai nom Jacqueline Enté, chanteuse et actrice française;
 Renaud Denauw (1936-), également connu sous le pseudonyme de Renaud, dessinateur belge de bande dessinée.

Patronyme 

 Alain Renaud (1961-), coureur cycliste français ;
 Alix Renaud (1945-2021), écrivain québécois;
 Andy Renaud (1946-), homme politique provincial canadien ;
 Antoine François Renaud (1770-1841), général de brigade français ;
 Antoine Renaud (1990-), joueur français de rugby à XV ;
 Armand Renaud (1836-1895), poète français ;
 Auguste Renaud (1835-1897), homme politique canadien ;
 Bernadette Renaud (1945-), écrivaine québécoise ;
 Brent Renaud (1971-2022), journaliste américain
 Chantal Renaud (1946-), chanteuse, scénariste et actrice québécoise ;
 Claude Pujade-Renaud (1932-), écrivain français ;
 Dominique Renaud (1959-), horloger inventeur et entrepreneur ;
 Élisabeth Renaud (1846-1932), institutrice, féministe et une militante socialiste ;
 Éric Renaud (1961-), céiste français médaillé aux Jeux olympiques ;
 Félix Renaud (1832-1907), magistrat et homme politique français ;
  ;
 François Renaud (1923-1975), juge français ;
 Georges-Théodore Renaud (1875-1947), architecte français ;
 Georges Renaud (1844-1907), économiste et géographe français ;
 Georges Renaud (1893-1975), joueur d'échecs français ;
 Gilles Renaud (1944-), acteur québécois ;
  ;
 Henri-Paul-Joseph Renaud (1881-1945), médecin français et historien de la médecine arabe ;
 Hippolyte Renaud (1803-1873), journaliste français et socialiste utopique fouriériste ;
 Jacques Renaud (1923-2020), cycliste français ;
 Jacques Renaud (1943-), écrivain québécois ;
  ;
 Jean-Baptiste Renaud (1806-1888), homme politique français ; 
 Jean-Claude Renaud (19?-), journaliste français de télévision ;
 Jean-Joseph Renaud (1873-1953), fleurettiste et écrivain français ;
 Jeanne Renaud (1928-2022), chorégraphe québécoise ;
 Joseph Renaud (1906-1978), homme politique français ;
 Lilian Renaud (1991-), chanteur français ;
 Louise Renaud (1922-2020), artiste québécoise ;
 Madeleine Renaud (1900-1994), actrice française ;
  ;
 Marie Renaud (1852-1928), compositrice française ;
  ;
 Mathurin Renaud (1641-1676), un des pionniers en Nouvelle-France, un des premiers habitants de Charlesbourg ;
  ;
 Nicole Renaud (1967-), chanteuse soprano française ;
 Odile Renaud-Basso (1965-), haute fonctionnaire ;
 Paul Renaud (1975-), auteur de bande dessinée français ;
 Philippe Renaud (1962-), céiste français médaillé aux Jeux olympiques ;
 Pierre-Louis Renaud (1819-1897), architecte français ;
 Rose Renaud (1761-1833), chanteuse d’opéra française ;
 Sébastien Renaud (1975-), footballeur français ;
 Sigrid Renaud (1978-), écrivain français ;
 Sylvain Renaud (19?)-, karatéka français ;
 Thérèse Renaud (1927-2005), poétesse surréaliste et écrivaine québécoise ;
 Toussaint-Xénophon Renaud (1860-1946), peintre et décorateur québécois ;
 Victor Renaud (1904-1944), résistant français.

Personnage fictif  

 Renaud est un chevalier qui apparaît dans l'Orlando furioso de L'Arioste.
 Renaud est un chevalier chrétien de La Jérusalem délivrée du Tasse.
 Régis Renaud est le personnage principal de la série de bande dessinée Les Petits Hommes.

Prénom 

Renaud est un prénom.

Toponyme 

 Île Renaud, en Antarctique ;

 Rivière à Renaud, un affluent de la rivière du Gouffre, coulant dans Baie-Saint-Paul, MRC Charlevoix, Capitale-Nationale, Québec, Canada ;
 Renaud, quartier de la ville de Laval (Québec).

Titres 

 Renaud, un opéra d'Antonio Sacchini ;
 Renaud et Armide, une pièce de théâtre de Jean Cocteau ;
 Renaud et Armide, un ballet de Jean-Georges Noverre et Jean-Joseph Rodolphe ;
 Renaud ou La suite d'Armide, une tragédie lyrique de Henry Desmarest ; 
 Renaud, le 16 album de Renaud (2016).

Voir aussi 
 

Patronyme français
Patronyme québécois